Ys puede hacer referencia a:

 Ys, o Ker Ys, ciudad mitológica hundida en Bretaña, Francia.
 Ys, un álbum de Joanna Newsom. 
 Ys, un álbum de rock progresivo de la banda Il balletto di bronzo. 
 Ys, una serie de videojuegos.
 Ys, el primer videojuego de la citada serie.
 Ys, una de las tres aventuras de anime interconectadas basadas en el videojuego. 
 Ys, un juego de mesa. 
 Yottasegundo, abreviado Ys, una unidad de tiempo equivalente a 1024 segundos. 
 Yoctosegundo, abreviado  ys, una unidad de tiempo equivalente a 10−24 segundos. 

fr:YS